Stup Virus est le quatrième album de Stupeflip, sorti le .

Cet album fut financé avec l'aide de la plateforme de financement participatif Ulule.

Liste des titres

Notes et références 

Album de Stupeflip
Album musical sorti en 2017
Projet Ulule